Abendstern steht für:

 Abendstern, das hellste Gestirn am Abendhimmel
 Abendstern (Hessen), eine Station der Bahnstrecke Lollar–Wetzlar und der Biebertalbahn in der Gemarkung Heuchelheim an der Lahn
 Abendstern (Rhaunen), ein Wohnplatz in der Ortsgemeinde Rhaunen im Hunsrück
 Tatort: Abendstern, Titel einer Tatort-Folge von 1976
 Der Abendstern, rumänisch Luceafărul, Gedicht von Mihai Eminescu